Открытый Гран-При Германии по теннису:
 International German Open — мужской теннисный турнир категории ATP 500 в Гамбурге.
 Qatar Telecom German Open — женский теннисный турнир 1-й категории WTA в Берлине до 2009 года.